Жили — название населённых пунктов:
 Жили, Жерар (род. 1952) — французский футболист, вратарь.

Белоруссия 
 Жили — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.

Россия 
 Жили — деревня в Батецком районе Новгородской области.